Дени́с Серге́евич Дми́триев (23 марта 1986, Тырново) — российский трековый велогонщик, с 2002 года профессионально выступающий в спринте, командном спринте и кейрине. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года, чемпион мира 2017 года, многократный призёр чемпионатов мира, трёхкратный чемпион Европы. На соревнованиях представляет город Москву и спортивное общество «Динамо», заслуженный мастер спорта.

Биография 
Денис Дмитриев родился 23 марта 1986 года в деревне Тырново Пронского района Рязанской области, однако впоследствии переехал на постоянное жительство в Москву. В детстве занимался многими видами спорта, в том числе футболом, плаванием, дзюдо, шоссейным велоспортом, однако в конечном счёте сделал выбор в пользу трека. Проходил подготовку в училище олимпийского резерва № 2, тренировался под руководством тренеров Александра Толоманова и Евгения Барымова. Состоит в физкультурно-спортивном обществе «Динамо».

Первого серьёзного успеха добился в 2002 году, попал в состав российской национальной сборной. На международном уровне дебютировал в сезоне 2003 года, когда побывал на домашних юниорских чемпионатах Европы и мира — в обоих случаях выиграл в командном спринте серебряные медали. Год спустя в той же дисциплине завоевал золото на европейском первенстве в Испании. В 2006 году на молодёжном чемпионате Европы в Греции взял в командном спринте бронзу, ещё через два года на аналогичных соревнованиях в Польше был уже чемпионом. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине — занял восемнадцатое место в индивидуальном спринте, двенадцатое в командном спринте и семнадцатое в кейрине.

В 2010 году в спринте Дмитриев одержал победу на чемпионате Европы в польском Прушкуве. Также побывал на чемпионате мира в Копенгагене, где стал двадцать вторым в одиночном спринте и шестым в командном. В следующем сезоне добавил в послужной список три золотые награды всероссийского первенства (спринт, командный спринт, кейрин), попал в число призёров на турнирах в Пекине и Астане, в спринте выиграл бронзу на европейском первенстве в голландском Апелдорне. В 2012 году на первенстве Европы в литовском Паневежисе стал чемпионом в спринте и добыл бронзовую медаль в кейрине, прошёл квалификацию на Олимпийские игры в Лондон — финишировал пятым в индивидуальном спринте и седьмым в командном.

После двух Олимпиад Денис Дмитриев остался в основном составе российской национальной сборной и продолжил принимать участие в крупнейших международных гонках. Так, в 2013 году он присоединился к команде RusVelo, подтвердил лидерство в зачёте национального первенства, завоевал в спринте серебряную медаль на чемпионате мира в Минске, выиграл золото и бронзу на чемпионате Европы в Апелдорне — в личном и командном спринте соответственно. Вкупе с победой на этапе Кубка мира в Мексике в январе это позволило ему набрать 830 очков и занять первую строчку итогового рейтинга спринтеров Международного союза велосипедистов. В 2014 году стал первым в истории российского велоспорта гонщиком, кому удалось поучаствовать в Японской лиге кейрина.

На чемпионате мира 2013 года завоевал серебряную награду в спринте, уступив в финале немцу Штефану Беттихеру в 2 заездах. В следующем году на чемпионате мира в колумбийском Кали получил в спринте награду бронзового достоинства, уступив в полуфинале в 2 заездах будущему чемпиону французу Франсуа Первису. Через год во Франции Денис вновь штурмовал золотую вершину и вновь уступил, на этот раз французу Грегори Боже в 2 заездах. В олимпийский год на чемпионате мира в Лондоне Дмитриев дошёл снова попал в тройку призёров, уступив в полуфинале австралийцу Мэттью Глетцеру в 2 заездах, но победив поляка Дамиана Зелински.

На олимпийских играх в Рио-де-Жанейро снова дошёл до полуфинала, где в результате жребия соревновался в спринте с 4-кратным (на тот момент) олимпийским чемпионом Джейсоном Кенни. Выиграв в 1 заезде, Дмитриев уступил в двух последующих и отправился бороться за бронзу, а Кенни продолжил свой путь за своим 5 золотом олимпийских игр, которое уверенно и добыл в финале. Соперником Дениса в заездах за бронзу стал австралиец Мэттью Глетцер. Российский велогонщик взял реванш за поражение на чемпионате мира и, обогнав австралийца в 2 заездах, завоевал свою первую олимпийскую медаль.

Имеет высшее образование, окончил Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (25 августа 2016 года) — за высокие спортивные достижения на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), проявленные волю к победе и целеустремленность.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Дмитриев Денис — страница на официальном сайте команды RusVelo

Велогонщики России
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2008 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2012 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по трековым велогонкам
Чемпионы Европы по трековым велогонкам
Чемпионы России по велоспорту
Заслуженные мастера спорта России
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма